

Значення 
 Особливо небезпечний (комікс) - серія коміксів
 Особливо небезпечний (фільм) - фільм США\Росія
 Особливо небезпечний (телесеріал) - телесеріал США